Der Pleßbach fließt von Haßlinghausen aus durch das Hammertal nach Norden und mündet bei Blankenstein in die Ruhr. 

Der lokale Bergbauwanderweg Pleßbachweg ist nach diesem Bach benannt.

Name 
Der Pleßbach hat seinen Namen nach dem Hof Pleßmann im unteren Hammertal, durch dessen Wiesen er floss. Bei Eversmann wird er als Hiddinghauser Bach bezeichnet.

Geographie

Verlauf 
In Haßlinghausen entspringt der Bach auf 226 Meter unterhalb des Geländes der ehemaligen Zeche Deutschland.

Der Bach hat sich in einer geologischen Störung durch die Schichten seinen Weg zur Ruhr gesucht. Die in den weichen Tonschichten eingegrabenen Nebenflüsse und Siepen führen dem Bach ihr Wasser zu. 

Der Obere Lauf wurde früher auch nach den Wiesen des Bauers, durch die er floss, Kreftingsbecke benannt. Dieser Name bezeichnet heute nur noch den Nebenbach, vom Hof Krefting kommt. 

Der Obere Lauf windet sich entlang der heutigen Autobahn 43 und findet dann den Weg ins Hammertal. Hier wendet er sich nach Norden und entlang der früheren Kleinbahn Bossel–Blankenstein und zahlreichen alten Stollenzechen. Hammer und Schleifkotten wendet er sich beim Steinenhaus nach Westen und findet die Ruhr unterhalb Burg Blankenstein.

Zuflüsse 
 Brunsberger Bach
 Kreftingsbecke
 Hagelsiepen
 Gethebach
 Zippebach
 Schlagebach
 Werbecke
 Elftenbach
 Schmiedebach
 Rattentrapper Bach
 Strickerbach
 Köllersiepen
 Schultesiepen
 Kneppersiepen
 Kamperbach

Wasserkraft 
Früher wurde die Wasserkraft des Pleßbach auch für den Antrieb von Wasserrädern genutzt.

 Ibachsmühle 
 Hammerwerk Ibach
 Schleifkotten Ibach
 Krünershammer
 Schleifkotten
 Schleifkotten Nippus
 Reckhammer
 Papiermühle

Bergbau 
Da der Bach die Kohlenschichten durchschneidet, gab es an seinen Hängen bereits früh Grabungen nach den Steinkohlen. Der Bach ist daher eng mit der Geschichte der Kohlengewinnung verbunden.

Durch den Bergbau sind einige Nebenbäche versiegt. Die Funktion der Entwässerung haben einige verfallene Stollen übernommen.

Zu nennen sind hier beispielsweise der Stock & Scherenberger Erbstollen. Er folgt dem Verlauf des Pleßbaches.

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks 

 Bergbau im Pleßbachtal

1Pleßbach
Fluss in Europa
Fluss im Ruhrgebiet
Geographie (Sprockhövel)
Geographie (Witten)
Geographie (Hattingen)
Gewässer im Ennepe-Ruhr-Kreis